LO har flere betydninger:
 Forkortelse for Landsorganisationen; hovedorganisation for fagforeninger i flere nordiske lande:
 Landsorganisationen i Danmark
 LO-skolen – kursus-, uddannelse- og konfererencecenter, ejet af LO.
 Landsorganisasjonen i Norge
 Landsorganisationen i Sverige
 LO (luftfart) – IATA kode for det polske luftfartsselskab LOT.
 Lutte ouvrière – fransk politisk parti.
 Lokal oscillator – måleinstrument som bruges blandt andet i fysikken.
 Lo (geografi) – by i belgien.
 Lo (landbrug) – en bred køregang på langs eller tværs gennem en ladebygning samt bygning på gård.

Se også 
 Lejernes LO – landsorganistion for lejerne i Danmark.